Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Gołowanow – radziecki pilot, główny marszałek lotnictwa ZSRR, funkcjonariusz służb specjalnych, deputowany do Rady Najwyższej
 Dienis Gołowanow – rosyjski tenisista
 Władimir Gołowanow (strona ujednoznaczniająca)